Die Tennis-Bundesliga 2006 wurde ins insgesamt sechs Ligen ausgespielt, jeweils einer ersten und zweiten Bundesliga bei den Herren, den Damen und den Herren der Altersklasse 30.

Die Sieger der jeweiligen ersten Bundesliga gewannen die entsprechende deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Tennis 2006. Die grundsätzlich jeweils zwei bestplatzierten Mannschaften der zweiten Bundesliga erspielten sich das Aufstiegsrecht in die erste Bundesliga.

Organisation 
Die Tennis-Bundesligen in Deutschland werden vom Deutschen Tennis Bund mit Sitz in Hamburg veranstaltet und organisiert. Grundlage für die Durchführung sind neben den Tennisregeln der ITF die Turnierordnung des DTB sowie das Bundesliga-Statut.

Tennis-Bundesliga der Herren 2006

1. Tennis-Bundesliga der Herren 

Der TC Blau-Weiss Halle gewann die Bundesliga und wurde damit zum zweiten Mal nach 1995 deutscher Mannschaftsmeister der Herren.

Der TC Piding, der bereits im Vorjahr sportlich abgestiegen war und nur aufgrund des Rückzugs des TC Rüppurr Karlsruhe in der ersten Bundesliga verblieben war, sowie der Tennis-Club 1. FC Nürnberg stiegen in die zweite Bundesliga ab.

2. Tennis-Bundesliga der Herren 

Der Solinger TC 1902 im Norden und Wacker Burghausen im Süden gewannen jeweils ungeschlagen die zweite Bundesliga und stiegen damit in die erste Bundesliga auf.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Herren 30 2006

1. Tennis-Bundesliga der Herren 30 
Der Gladbacher HTC gewann nach 2005 seine zweite deutsche Meisterschaft der Herren 30 vor dem TV Nassau. Im direkten Duell der beiden ungeschlagenen Mannschaften am vorletzten Spieltag gewannen die Gladbacher knapp 5:4 nach einem 3:3 nach den Einzelbegegnungen. Insgesamt gewannen die Gladbacher drei Mal erst nach drei Sätzen - schon ein einziger Matchsieg mehr des TV Nassau hätte ihn zum deutschen Meister gemacht.

Der Marienburger SC und der TSV Feldkirchen mussten am Saisonende den Abstieg in die zweite Bundesliga hinnehmen.

2. Tennis-Bundesliga der Herren 30 

Der KTHC Stadion Rot-Weiss Köln und der TC Rotenbühl gewannen ihre jeweilige Staffel Nord und Süd ungeschlagen und stiegen somit in die erste Bundesliga auf.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Damen 2006

1. Tennis-Bundesliga der Damen 
Der TC Rüppurr Karlsruhe gewann ungeschlagen die erste Bundesliga der Frauen und damit seine erste deutsche Mannschaftsmeisterschaft vor dem TC Benrath. Im direkten Duell der beiden bis dato ungeschlagenen Mannschaften gewannen die Karlsruherinnen 6:3 und retteten die Meisterschaft durch einen knappen 5:4-Auswärtserfolg am letzten Spieltag beim TC Moers 08.

Der TC 1899 Blau-Weiss Berlin und der Rochusclub Düsseldorf stiegen am Ende der Saison ab. Insbesondere der Rochusclub war dabei abgeschlagen und konnte in der gesamten Saison kein Einzel gewinnen, nur drei Doppel, davon eines aufgrund Aufgabe der Gegnerinnen, konnten gewonnen werden.

2. Tennis-Bundesliga der Damen 

Der THC im VfL Bochum 1848 gewann die zweite Bundesliga Nord ungeschlagen und sicherte sich dadurch neben der Meisterschaft auch den Aufstieg in die erste Bundesliga. Der BASF TC Ludwigshafen tat es in der zweiten Bundesliga Süd gleich und gewann überlegen mit nur neun verlorenen Matches in sechs Begegnungen.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Weblinks 
 Online-Ergebnisdienst des Deutschen Tennis Bund
 Website der Tennis-Point Bundesliga
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

Tennis (Deutschland)
Tennissaison nach Wettbewerb
Tennissaison 2006
Sportveranstaltung in Deutschland